Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2003 de l'Open d'Australie.

Faits marquants

Avant le tournoi 
 Ce tournoi du Grand Chelem voit les absences de Tim Henman,  mondial, Tommy Haas,  mondial, Thomas Johansson, tenant du titre et  mondial, Marcelo Ríos, finaliste en 1998 et  mondial, et Greg Rusedski, alors  mondial, parmi les joueurs qui auraient pu être têtes de série. Pete Sampras, alors  mondial, avait déjà pris sa retraite, à la suite de sa victoire à l'US Open, quelques mois plus tôt.

Pendant le tournoi 
 Il s'agit du  tournoi du Grand Chelem qui se dispute à la suite de la retraite de Pete Sampras, alors recordman de victoires dans cette catégorie de tournois.
 Ce tournoi du Grand Chelem est le  et dernier qui viendra fleurir le palmarès d'Andre Agassi.
 Le quart de finale entre Younès El Aynaoui et Andy Roddick est entré dans la légende. À 4-5 sur le service de Roddick dans la , le Marocain bénéficie d'une balle de match mais Roddick la sauve. Il faudra alors que ce dernier attende la fin d'un combat de 5 heures exactement pour s'écrouler sur le court en vainqueur sur le score de 21-19. C'est la première fois de l'histoire de l'ère Open que deux joueurs disputent 40 jeux dans une manche décisive. Le record est battu à Wimbledon en 2010 lors du match Isner-Mahut : 70-68.

Parcours

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Simple messieurs de l'Open d'Australie
Tennis en Australie en 2003
Open Australie Simple messieurs
Tennis en janvier 2003